Airton est une marque française créée en 2003 par la société Starlight, située à Nice et comptant . 

Présidée par Richard Mazigh depuis 2017, la société Starlight développe ses activités dans l’industrie du génie climatique et est spécialisée dans le domaine des climatiseurs prêts à poser.

Produits et spécificités 
Les produits commercialisés sous la marque Airton sont des climatiseurs fixes réversibles bi-blocs, des pompes à chaleur air-air et des systèmes de climatisation mobiles.

Les climatiseurs fixes Airton ont la particularité de pouvoir être installés directement par les particuliers, sans avoir recours à un professionnel, en raison de leur système de raccordement frigorifique hermétique breveté.

Historique

Accusations de non-respect de la réglementation

Procédure européenne sur l'interprétation du Règlement européen 517/2014 relatif aux effets de gaz à effet de serre fluorés 
Entre 2015 et 2016, la société Starlight s'adresse à Ségolène Royal, alors Ministre de l'environnement, afin d'être dispensée de l'application du Règlement européen 517/2014 relatif aux effets de gaz à effet de serre fluorés prévoyant que les systèmes de climatisation avec liquides frigorigènes soient installés par des professionnels. Après avoir d'abord autorisé la commercialisation des produits de la marque Airton sans besoin d'avoir recours à un professionnel, Ségolène Royal change sa position et impose plus tard à la société Starlight d'installer ses climatiseurs avec l'aide d'un professionnel.

Nicole Fontaine, assurant alors la défense de Starlight, dépose un recours auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et du Conseil d'État en dénonçant l'interprétation qui est faite du Règlement européen 517/2014.

Procédure judiciaire devant le Tribunal de commerce d'Avignon 
En 2016, la société BELLUCCI, spécialisée dans la commercialisation de climatiseurs, intente une action en justice devant le Tribunal de commerce d’Avignon pour concurrence déloyale contre une dizaine d’autres sociétés (notamment Leroy-Merlin, Castorama, et Bricorama) commercialisant des climatiseurs Airton. 

La société BELLUCCI estime que les produits Airton ne respectent pas les dispositions de l'article 11.5 du Règlement européen 517/2014 relatif aux effets de gaz à effet de serre fluorés, imposant de recourir à un professionnel agréé pour installer des climatiseurs "non hermétiquement scellés". Selon la société BELLUCCI, la société Starlight bénéficiait donc d'un avantage déloyal en ne se soumettant pas aux dispositions de la réglementation européenne.

Reconnaissance de la conformité des produits 
En 2020, la CJUE reconnaît que les climatiseurs Airton respectent les critères requis pour être qualifiés d'hermétiquement scellés. Ils peuvent à ce titre être exemptés d'installation par un professionnel, la Cour reconnaissant donc que les particuliers peuvent les installer eux-mêmes.  

Par ailleurs, le Tribunal de commerce d'Avignon a estimé dans plusieurs décisions concordantes, entre 2019 et 2020, que le système de climatisation d'Airton ne nécessite pas de recourir à un professionnel, son système de raccordement ayant été approuvé par plusieurs laboratoires indépendants. Le Tribunal a donc débouté la société BELLUCCI de ses demandes et reconnu que les climatiseurs prêts à poser Airton respectent la réglementation européenne, rendant facultative leur installation par un professionnel.

Lien externe 
 
 Airton veut relocaliser ses climatiseurs

Notes et références 

Marque française